Caozhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Caozhuang Zhen, socken, Liaoning, 
 Caozhuang (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar